Паола Руфо ди Калабрија (; Форте дер Марми, 11. септембар 1937) је бивша краљица Белгије, као супруга белгијског краља Алберта II.

Родила се у Форте дер Мармију, у Италији, као кћи војводе Фалка Руфа ди Калабрија и грофице Лујзе Гацели деи Конти ди Росане. Удала се за Алберта II, 2. јула 1959, у Бриселу. Супружници имају троје деце и дванаесторо унучади. Краљица течно говори италијански, француски, енглески и немачки језик. Међутим, холандски језик, који је и матерњи језик већине Белгијанаца, не говори па је због тога понекад критикована.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1937.
Белгијски краљеви